BiH:
 Dubočani (Ključ, BiH), naseljeno mjesto u općini Ključ
 Dubočani (Ribnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Ribnik
 Dubočani (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Dubočani (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Trebinje